Elisabeth von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Elisabeth von Sachsen (1552–1590), Herzogin von Pfalz-Simmern
 Elisabeth von Sachsen (1830–1912), Prinzessin von Savoyen-Carignan und Herzogin von Genua

 Elisabeth von Sachsen-Meiningen (1681–1766), Prinzessin von Sachsen-Meiningen
 Elisabeth von Sachsen-Weimar-Eisenach (1854–1908), Prinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach, Herzogin zu Sachsen und Herzogin zu Mecklenburg
 Elisabeth von Holstein-Rendsburg  (um 1300–vor 1340), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Elisabeth von Lindow-Ruppin (?–1370), Kurfürstin von Sachsen
 Elisabeth von Bayern (1443–1484), Kurfürstin von Sachsen
 Elisabeth von der Pfalz (1540–1594), durch Heirat Herzogin von Sachsen
 Elisabeth von Hessen (1502–1557), durch Heirat Erbprinzessin von Sachsen
 Elisabeth von Braunschweig-Wolfenbüttel (1593–1650), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Altenburg
 Elisabeth Sophie von Brandenburg (1589–1629), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Lauenburg
 Elisabeth Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg (1640–1709), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und durch Heirat Landgräfin Hessen-Darmstadt
 Elisabeth Eleonore von Braunschweig-Wolfenbüttel (1658–1729), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen

 Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg (1619–1680), Prinzessin von Sachsen-Altenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha
Siehe auch:
 
 Friederike Elisabeth von Sachsen-Eisenach (1669–1730), Prinzessin von Sachsen-Eisenach und durch Heirat Herzogin des kursächsischen Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Weißenfels-Querfurt
 Sibylla Elisabeth von Württemberg (1584–1606), durch Heirat Herzogin von Sachsen
 Luise Elisabeth von Württemberg-Oels (1673–1736), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Merseburg
 Elisabeth Helene von Thurn und Taxis (1903–1976), durch Heirat Herzogin von Sachsen